Vasse (Nederland) is een plaats in Nederland
 Vasse (West-Australië) is een plaats in West-Australië
 Vasse (rivier) is een rivier in West-Australië